Bello steht für:
 Bello (Familienname), (Lo Bello), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bello von Carcassonne († nach 812), Graf von Carcassonne
 Atlético Bello, kolumbianischer Fußballverein
 Bello oder Bello, der sprechende Hund, Alternativtitel des Trickfilm-Sketches Der sprechende Hund von Loriot
 Bello, Vorschlaghammer

Bello ist der Name folgender

Orte:
 Bello (Asturien), Ort in der Gemeinde Aller, Asturien, Spanien
 Bello (Teruel), Ort in der Provinz Teruel, Spanien
 Bello (Kolumbien), Ort in Kolumbien

geografischer Objekte:
 Bello, früherer Name der Burg Neu-Thierstein, Kanton Solothurn, Schweiz

astronomischer Objekte:
 (2282) Andrés Bello, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Belo
 Bellot
 Bellow
 Belleau